Rivière Berthelot peut désigner :
 Rivière Berthelot, affluent de la rivière Mégiscane, au Québec, Canada ;
 Rivière Berthelot, affluent de la rivière Eure, en Eure-et-Loir, France.